Burg Schönfeld steht für:
 Burg Schönfeld (Dobrovo), auch Schloss Dobra (slowenisch: Grad Dobrovo, italienisch: Castel Dobra), in Dobrovo, Gemeindeteil von Brda im Küstenland in Slowenien
 Schloss Schönfeld (Großrinderfeld), auch Burg Schönfeld oder Schönfelder Schlösschen, in Schönfeld bei Großrinderfeld in Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Schloss Schönfeld